Roman Holiday è un brano musicale della rapper statunitense Nicki Minaj, prima traccia del suo secondo album in studio Pink Friday: Roman Reloaded.

Lo stile musicale del brano è hip hop, incorporando al suo interno sonorità tribali e opera.

Video musicale 

Questa canzone non ha un vero e proprio video musicale ma è stato creato un mini video che apre la sua esibizione ai Grammy Awards 2012, dove un prete tenta di esorcizzare Nicki Minaj e quando finisce il vide, Nicki inizia la sua esibizione, a cui prende parte anche il prete del video.

Esecuzioni dal vivo
Roman Holiday è stata eseguita ai Grammy Awards 2012. Durante la performance, Nicki Minaj finge di essere impossessata dal suo alter-ego gay Roman Zolanski. Un prete tenta di liberarla, ma lei inizia a sollevarsi in aria, fino alla fine della canzone.

La canzone è stata eseguita anche al Pink Friday Tour e al Pink Friday: Reloaded Tour.

Collegamenti esterni 
 

Singoli di Nicki Minaj
Singoli del 2012